

Musique
 Face Off : album de Bow Wow & Omarion (2007)

Télévision
 Face Off : émission de téléréalité américaine (2011 – )